Новый филиппинский алфавит (), также известен как филиппинский алфавит () — алфавит филиппинского языка, одного из двух официальных национальных языков Филиппин. Содержит 28 букв, которые включают 26 базовых латинских букв, испанскую Ñ и тагальский диграф Ng.

Алфавит

См. также 
 Филиппинский язык

Алфавиты на основе латинского
Филиппинские языки